Community (engelsk: "fællesskab") har flere betydninger:
 Community (tv-serie) – en amerikansk komedieserie
 Internetcommunity – et mødested på internettet
 Community, Wales – en form for subnational enhed i Wales